Татья́на Его́рова:
 Егорова, Татьяна Борисовна (Хашхожева; род. 1956) — председатель парламента Кабардино-Балкарии.
 
 Егорова, Татьяна Ивановна (род. 1980) — российская легкоатлетка и тренер, серебряная медалистка чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении в эстафете 4×800 м в составе сборной Ульяновской области (2011), мать и тренер Никиты Сергеевича Егорова.
 Егорова, Татьяна Николаевна (род. 1944) — советская и российская актриса, журналистка.
 Егорова, Татьяна Прокопьевна (1879—1937) — святая Русской православной церкви.